De Barcelona Formule 2-ronde 2022 was een motorrace-evenement dat tussen 21 en 22 mei 2022 werd gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het was de vierde ronde van het veertien ronden tellende seizoen en werd gehouden ter ondersteuning van de Grand Prix van Spanje van 2022.

Classificatie

Kwalificatie 
Jack Doohan pakte zijn tweede poleposition van het jaar voor Virtuosi Racing en versloeg daarmee Jüri Vips en Frederik Vesti. Ralph Boschung moest de rest van de ronde missen door nekklachten.

*1 - Felipe Drugovich kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van een andere coureur tijdens de kwalificatie. Drugovich kreeg één strafpunt bijgeschreven op zijn licentie.

Sprint race 

*1 - Calan Williams zou als P1 starten voor de sprint race, maar kwam op de grid voor de formatieronde tot stilstand. Daardoor was hij gedwongen om vanuit de pitstraat te starten.

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2022
Sportevenement in Spanje